

Cinema 
 Promesse (Promises) – film documentario del 2001 diretto da Carlos Bolado, B.Z. Goldberg e Justine Shapiro
 Promises - film del 2017 diretto da Melody Brooke e Mike Henricks
 Promises – film del 2021 diretto da Amanda Sthears

Musica 
 Promises – singolo di Eric Clapton del 1978
 Promises – singolo dei The Cranberries del 1999
 Promises – singolo dei Take That del 1991
 Promises – singolo dei Def Leppard del 1999
 Promises – singolo promozionale degli Adema del 2003
 Promises – singolo dei Nero del 2011
 Promises – singolo di Calvin Harris e Sam Smith del 2018
 Promises – album di Floating Points, Pharoah Sanders e della London Symphony Orchestra del 2021
 Promises – album dei The Boxer Rebellion del 2013

Pagine correlate 
 The Promise
 Promise